Vardo steht für:
 Vårdö, eine Gemeinde in der Provinz Åland, Finnland
 Vardø, eine Stadt und eine Kommune in der Provinz Finnmark, Norwegen
 in der Antike ein Fluss in Gallia Narbonensis, heute Gardon in Südfrankreich